Маґва́йр або Магвайр () — ірландське прізвище, похідне від .

 Гаррі Магвайр (англ. Harry Maguire, нар. 5 березня 1993, Шеффілд) — англійський футболіст.
 Емілі Магвайр (; 17 грудня 1987) — британська хокеїстка на траві, олімпійська медалістка (2012).
 Кевін Магвайр (англ. Kevin Maguire, нар. 5 січня 1963, Торонто) — канадський хокеїст.
 Тобі Магвайр (;  27 червня 1975, Санта-Моніка, США) — американський актор та продюсер.

Інше 
 «Джеррі Магвайр» (;) — американський фільм 1996 року режисера Кемерона Кроу з Томом Крузом у головній ролі.

Ірландські прізвища